HD 206610 — звезда, которая находится в созвездии Водолей на расстоянии около 633 световых лет от нас. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HD 206610 относится к классу оранжевых субгигантов, бывшим звёздам главной последовательности, в ядре которых иссякло водородное топливо. Её масса и диаметр равны 1,56 и 6,1 солнечных соответственно. Возраст звезды оценивается приблизительно в 3 миллиарда лет.

Планетная система 
В 2010 году командой астрономов из обсерватории Кек было объявлено об открытии планеты HD 206610 b в системе. По своим характеристикам она представляет типичный газовый гигант, по массе превышающий Юпитер более, чем вдвое. Расстояние между планетой и звездой меняется от 1,29 а. е. в перицентре до 2,07 а. е. в апоцентре. Полный оборот вокруг родительской звезды планета совершает за 610 суток. Открытие было совершено методом Доплера.

Примечания

Ссылки 
 HD 206610 на сайте Планетные системы
 HD 206610 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы
206610